MPRP steht für
 Partei der Moslemischen Volksrepublik, eine ehemalige iranische Partei
 Mongolische Revolutionäre Volkspartei, eine 1921 gegründete am Kommunismus sowjetrussischer Prägung ausgerichtete Partei in der Mongolei

MPRP